Petalifera är ett släkte av snäckor. Petalifera ingår i familjen Notarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöharar
Petalifera